Jozef (voornaam)
 Jozef (zoon van Jakob)
 Jozef van Nazareth - de (pleeg)vader van Jezus

Daarnaast wordt de naam Joseph (zelfde uitspraak) ook gebruikt voor niet-personen:
 Joseph (1995), een televisiefilm van Roger Young;
 Joseph (bier);
 Joseph (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon;
 Joseph (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah;
 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, een musical
 de voormalige psychotherapeutische gemeenschap Jozef, van 1969 tot 2000 gevestigd op het terrein van Sint-Bavo te Noordwijkerhout
 Joseph (band), een trio uit Oregon

Zie ook
 José
 Sint-Jozef (doorverwijspagina)
 Jozef I (doorverwijspagina)